El Cristo del Picacho puede referirse a:

 Monumento del Picacho en Medellín, Colombia.
 El Cristo del Picacho en Tegucigalpa, Honduras.